Metronome (tijdschrift) - |weeds jazztijdschrift
 Metronome (band) - Japanse band
 Metronome Records - Zweeds platenlabel
 The Metronome All-Stars - Amerikaanse jazzband

Zie ook 
 Metronoom